Гянджинский центральный городской стадион () — главный стадион города Гянджа, а также третий по вместимости стадион в Азербайджане, открытый в 1959 году. Является домашней ареной футбольного клуба «Кяпаз», выступающего в Премьер Лиге Азербайджана по футболу.

История 
Построенный в 1959 году Гянджинский городской стадион является центральным городским стадионом и вмещает 26.120 зрителей. Стадион является домашней ареной для одного из самых титулованных клубов Азербайджана — ФК «Кяпаз», который трижды в 1995, 1998 и 1999 годах становился чемпионом Республики и четырежды — в 1994, 1997, 1998 и 2000 годах выигрывал Кубок Азербайджана.

Реконструкция 
Несколько раз предпринимались попытки реконструкции и ремонта пришедшего в запустение стадиона, однако каждый раз, начатые работы не доводились до конца.

В ноябре 2011 года президент АФФА Ровнаг Абдуллаев заявил, что готовится план реконструкции гянджинского стадиона, по завершении которого, в 2012 году начнутся необходимые работы.

Еще одна попытка была предпринята по поручению президента АФФА Ровнага Абдуллаева в 2013 году. По словам генерального секретаря АФФА Эльхана Мамедова, в августе 2013 года должны были быть начаты ремонтные работы, которые предполагалось завершить в кратчайшие сроки, однако никаких конкретных шагов так и не было принято.

Адрес 
Стадион расположен в Гяндже, по адресу: проспект Ататюрка, AZ2012.

См. также 
 Список футбольных стадионов Азербайджана
 Кяпаз (футбольный клуб)

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Гянджинского городского стадиона 

Футбольные стадионы Азербайджана
Спорт в Гяндже
Здания и сооружения Гянджи
ФК «Кяпаз»
Стадионы, построенные в 1959 году